Чемпионат мира по индор-хоккею среди мужчин 2015 (The 2015 Men’s Indoor Hockey World Cup; Кубок мира по индор-хоккею среди мужчин 2015) — 4-й чемпионат мира по индор-хоккею среди мужчин. Проводился с 4 по 8 февраля 2015 года на стадионе «Arena Leipzig» в городе Лейпциг, Германия. Одновременно там же проводился и чемпионат мира среди женщин.

Чемпионом стала сборная Нидерландов (в первый раз в своей истории), победившая в финале сборную Австрии со счётом 3:2. Бронзовым призёром стала сборная Германии, победившая в матче за третье место сборную Ирана со счётом 13:2.

Результаты игр 
Расписание игр было опубликовано Международной федерацией хоккея на траве 10 октября 2014 года.

Время начала матчей указано по UTC+02:00.

Первый раунд (групповой этап)

Группа A 

  Проходят в четвертьфиналы

Группа B 

  Проходят в четвертьфиналы

Второй раунд (плей-офф) 
 Классификация за 9-12 места

 За 1-8 места

 За 5-8 места

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница чемпионата на сайте Международной федерации хоккея на траве (FIH)

2015
2015 год в хоккее на траве
Спорт в Германии в 2015 году
Февраль 2015 года
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Лейпциге